Belkin kan som auktorsförkortning betyda:

 John Nicholas Belkin
 D.L. Belkin

Robotskapade auktorsförkortningar